ERM – akronim European Exchange Rate Mechanism (Mechanizm Kursów Walutowych)
 ERM – akronim enterprise rights management (zarządzanie prawami do informacji)
 skrypty ERM